Турбаза «Катунь» — село в Чемальском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в  Узнезинское сельское поселение.

География 
Село расположено в долине реки Катуни, к югу от Горно-Алтайска, на правом берегу реки чуть ниже находящегося на левом берегу села Аскат.

Население

Примечания 

Населённые пункты Чемальского района